Harvey Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Harvey Township (Cowley County, Kansas)
 Harvey Township (Smith County, Kansas)
 Harvey Township (Minnesota)
 Harvey Township (North Dakota)